Котров — русская фамилия.

 Котров, Василий Петрович — генерал-майор.
 Котров, Иван Алексеевич — революционер.